До́рош — українське прізвище.

 Дорош Андрій Юліанович (1947—2009) — львівський мистецтвознавець і колекціонер, син Юліана Дороша.
 Дорош Володимир Васильович (1898—1964) — український різьбяр по дереву, скульптор, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).
 Дорош Володимир Миколайович (нар. 1967) — український співак.
 Дорош Ганна Аркадіївна (1969) — українська артистка балету і педагог, народна артистка України.
 Дорош Євген Григорович (1948, Оріховець) — український краєзнавець, автор історико-краєзнавчих нарисів «Степан Качала» (1995), «Тимотей Старух» (1996).
 Дорош Ігор Володимирович (нар. 1961, Тернопіль) — український художник-живописець, голова правління Тернопільської обласної організації НСХУ.
 Дорош Оксана Володимирівна (нар. 1961, Ужгород) — українська художниця.
 Дорош Олена Григорівна — кандидат меличних наук, заслужений лікар України.
 Дорош Орест Васильович (нар. 1971) — колишній український футболіст, півзахисник.
 Дорош Роман Ігорович (нар. 1987) — український футболіст, півзахисник.
 Дорош Тарас Русланович (1987—2015) — сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Дорош Юліан-Юрій Омелянович (1909—1982) — український фотограф-художник, піонер української кінематографії в Галичині, етнограф, краєзнавець.
 Дорош Юхим Якович (1908, Єлизаветград — 1972, Москва) — російський письменник.

Див. також 
 Дорошенко
 Дорошко

Примітки 

Українські прізвища